Попроч може бити:

 Попроч (Римавска Собота), насељено мјесто у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Попроч (Кошице-околина), насељено мјесто у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка Република